Шеппинг:

 Шеппинг — дворянский род.
 Шеппинг, Дмитрий Оттович (1823—1895) — российский историк, археолог, этнограф.
 Шеппинг, Отто Дмитриевич (1790—1874) — генерал-майор русской императорской армии, участник Отечественной войны 1812 года.